Вулиця Гама́рника — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Яна Гамарника — вулиця в місті Севастополь.

 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Остафія Дашкевича в місті Городище.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Лівобережної в смт Ємільчине.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Миколи Сціборського в місті Житомир.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Квітки Цісик в місті Київ.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Гарматної в місті Краматорськ.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Січової в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Немалихіна в місті Малин.
 Вулиця Гамарника — колишня назва вулиці Семінарської в місті Одеса.
 Вулиця Гамарника — у 1968-2015 роках назва провулка Подільського в місті Харків.

Вулиця Гамарника — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Гамарника — вулиця в місті Владивосток.
 Вулиця Гамарника — вулиця в місті Хабаровськ.

Вулиці, названі на честь людей